Дијесинуеве де Мајо има више значења:

 Дијесинуеве де Мајо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијесинуеве де Мајо, Потреро де лос Торес (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику